Wüerst ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Wüerst (1892–1950), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Franz Wüerst (1854–1915), deutscher Bauingenieur, Geheimer Oberbaurat und Vortragender Rat
 Richard Wüerst (1824–1881), deutscher Musikpädagoge, Komponist und Musikkritiker